Alejandro López Moreno – calciatore spagnolo
 David López Moreno – calciatore spagnolo
 Marlon Andrés López Moreno – calciatore nicaraguense
 Miguel Ángel López Moreno – ciclista su strada colombiano